Syberberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Syberberg (* 1935), deutscher Filmregisseur
 Rüdiger Syberberg (1900–1978), deutscher Schriftsteller